Sándor Lumniczer (1821–1892) – węgierski lekarz, chirurg
 Sándor Lumniczer (1896–1958) – węgierski strzelec sportowy i lekarz